RV pode se referir a:

 Veículo recreativo (Recreational vehicle) — veículo equipado com as facilidades de uma residência.
 RV (filme) — filme de 2006 dirigido por Barry Sonnenfeld.
 Realidade virtual — tecnologia de interface avançada entre um usuário e um sistema.
 Visão remota (Remote viewing) — alegada habilidade de visualizar coisas extrassensorialmente.
 RV 144 — ensaio clínico tailandês de uma vacina contra o HIV.
 RV Belgica — nome de dois navios de pesquisa científica da Marinha Real Belga.
 RV Petrel — navio de pesquisa norueguês.
 RV Maria S. Merian — navio de pesquisa alemão.

Desambiguação
